Mestres ist der Familienname folgender Personen:

 Apel·les Mestres i Oñós (1854–1936), katalanischer Zeichner, Musiker und Schriftsteller
 Francesc Berenguer i Mestres (1866–1914), katalanischer Architekt
 Fulgenci Mestres (* 1965), spanischer Schauspieler, Artist und Zirkusclown
 Josep Maria Mestres i Quadreny (1929–2021), katalanischer Komponist
 Núria Feliu i Mestres (1941–2022), katalanische Sängerin und Schauspielerin